Kobresia bezeichnet
 eine Gattung der Sauergrasgewächse, siehe Schuppenseggen
 einen Asteroiden, siehe (1233) Kobresia